Василёвка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Василёвка — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.
 Василёвка — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.